Liebesfrühling steht für:

 Liebesfrühling (vor 1800), ein Werk von Robert-André Andréa de Nerciat
 Liebesfrühling (1821), ein Werk von Friedrich Rückert
 Liebesfrühling (1881), ein Werk von Gerhart Hauptmann
 Liebesfrühling (1920), ein Werk von Felix Philippi